V soubojích 21. ročníku Přeboru Olomouckého kraje 2011/12 (jedna ze skupin 5. fotbalové ligy) se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v pátek 5. srpna 2011 úvodním zápasem 1. kola a celého ročníku (TJ FC Hněvotín – SK Hranice 0:2) a skončil v neděli 17. června 2012 zbývajícími čtyřmi zápasy 30. kola.

Nové týmy v sezoně 2011/12 
 Z Divize D 2010/11 sestoupilo do Přeboru Olomouckého kraje mužstvo TJ Sokol Konice, z Divize E 2010/11 žádné mužstvo.
 Ze skupin I. A třídy Olomouckého kraje 2010/11 postoupila mužstva SK Loštice (vítěz skupiny A) a FK Troubky (vítěz skupiny B).

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 Mužstvo TJ Sokol Konice změnilo před sezonou název → Sokol Konice.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Olomouckého KFS, kfsol.cz 
 Archiv Olomouckého KFS (2002–2014), ofisport.cz 

2011/12
Fotbal v Česku v roce 2011
Fotbal v Česku v roce 2012